Kamenná Poruba ist der Name folgender Orte:

 Kamenná Poruba (Žilina), Ortschaft im Okres Žilina im Žilinský kraj, Slowakei
 Kamenná Poruba (Vranov nad Topľou), Ortschaft im Okres Vranov nad Topľou im Prešovský kraj, Slowakei